Władimir Grinin (dyplomata)
 Władimir Grinin (piłkarz)